«Аони́ды, или Собрание разных новых стихотворений» — название трёх ежегодных стихотворных сборников, напечатанных в Москве в 1796, 1797 и 1799 годах, под редакцией Николая Карамзина; первый русский поэтический альманах; второй литературный сборник Карамзина после «Аглаи» (1794).

Образцом для него послужили заграничные ежегодники, называемые альманахами или календарями муз (аонид), аонидами.

Авторы 
В «Аонидах» поместили свои стихотворения поэты Гавриил Державин, Иван Дмитриев, Михаил Херасков, Василий Капнист, Ермил Костров, князь Иван Долгоруков, князь Дмитрий Горчаков, Александр Храповицкий, Пётр Кайсаров и сам издатель.

В «Аонидах» соединились представители прежнего направления (Херасков, Державин) и деятели новой школы (Карамзин, Капнист, Владимир Измайлов, Нелединский-Мелецкий, Василий  Пушкин).

Первые литературные альманахи в России 
Редактор «Аонид», Карамзин, издавал и другие сборники такого рода, например:
 «Аглая» (1794) — литературный альманах в двух частях, наполненный преимущественно сочинениями самого редактора и издателя;
 «Пантеон иностранной словесности» (1798) и др.
Успех «Аглаи» и «Аонид» вызвал появление в России многих других литературных альманахов.

Примечания

Ссылки 
 

Альманахи на русском языке
Альманахи Николая Карамзина
Поэзия XVIII века